Daqui é um álbum da cantora brasileira Clara Sandroni, lançado em 1987.

Faixas 
 "Cão Sem Dono" - Paulo Baiano / Marcos Sacramento
 "Pão Doce" - Carlos Sandroni
 "Curva da Vida" - Aldo Medeiros / Carlos Sandroni
 "Vacilady" Fabio Girão / Paulo Malaguti
 "Noites de Medéia" - Rodrigo Campello / Mario Adnet
 "Apaga o Fogo Mané" - Adoniran Barbosa
 "Salvador Daqui" - Carlos Sandroni
 "Canção do Unicórdios" - Carlos Sandroni
 "Tunguêlê" - Eduardo Mateo
 "Eliza" - Paulo Malaguti
 "Unicórnio" - Silvio Rodríguez

Álbuns de 1987
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa